

Miejscowości i ich części w Polsce 
Wg TERYT jest ich 27, w tym 22 podstawowe

Zobacz też 
 Piotrowice Małe, 
 Piotrowice Nyskie, 
 Piotrowice Polskie, 
 Piotrowice Wielkie, 
 Piotrowice Świdnickie, 
 Piotrowice-Kolonia, 
 Piotrowice-Parcele, 
 Rostki-Piotrowice, 
 Skłody-Piotrowice,
 Piotrowice koło Karwiny